Liška pouště může být:
 přezdívka generála E. Rommela
 Liška pouště (film) – americké životopisné válečné drama The Desert Fox: The Story of Rommel z roku 1951

